Меса де Рамирез има више значења:

 Меса де Рамирез (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Меса де Рамирез (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Меса де Рамирез (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику